Pfäffikon (district), een district in het Zwitserse kanton Zürich
Pfäffikon (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district